«Уорриорс» — сингапурский футбольный клуб, выступающий в местной S-Лиге. До 28 января 2013 года клуб носил название «Футбольный клуб Вооружённых сил Сингапура». С момента основания S-Лиги команда является самой успешной в ней, восемь раз сумев выиграть чемпионат.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница клуба на сайте S–Лиги
 Svome Singapore

Футбольные клубы Сингапура